Ondine (síndrome), Síndrome de Ondine
Ondine (gravadora), empresa finlandesa
 Ondine (ator), estadunidense
 Ondine (filme), com Colin Farrell e Stephen Rea